Кхам Сук — одинадцятий володар королівства Тямпасак
 Кхам Сук — дванадцятий володар королівства Луанґпхабанґ